Dorfkirche Hennickendorf ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Hennickendorf (Nuthe-Urstromtal), einer Feldsteinkirche in Hennickendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal
 Dorfkirche Hennickendorf (Rüdersdorf), einer Feldsteinkirche in Hennickendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin